Spojení písmen M a číslice 30 může mít různé významy:

 Messier 30 – kulová hvězdokupa v souhvězdí Kozoroha
 Dálnice M30 (Maďarsko) –  větev dálnice M3 v Maďarsku